Силвер-Крик:
 Силвер-Крик — тауншип в округе Лейк, Миннесота, США. 
 Силвер-Крик — тауншип в округе Райт, Миннесота, США.
 Силвер-Крик — деревня в округе Шатокуа штата Нью-Йорк, США.

См. также 
 Силвер